Ратко Милетић (1945 — 26. јануар 2018) био је југословенски и српски глумац који је стекао популарност дебитантском улогом „Дугог” у филму Саша.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е▲
|-
| 1962. || Саша || Дуги
|-
| 1965. || Доћи и остати || Друг Гаврилов
|-
| 1967. || Јутро || /
|-
| 1968. || Подне || /
|-
| 1968. || Бекства || /
|-
| 1969. || Рађање радног народа (ТВ серија) || Војник
|-
| 1969. || Крос контри || Милиционер 1
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е▲
|-
| 1975. || Павле Павловић || /
|-
| 1975. || Синови (ТВ филм) || Стражар
|-
| 1976. || Грлом у јагоде (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Повратак отписаних || Шофер Цветко
|-
| 1977. || Пас који је волео возове || Механичарев колега
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Шофер Цветко
|-
| 1978. || Бошко Буха || /
|-
| 1978. || Чардак ни на небу ни на земљи (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Земаљски дани теку || Капетанов пријатељ
|-

| 1979. || Другарчине || Жућа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е▲
|-
| 1980. || Врућ ветар (ТВ серија) || Кондуктер Рале
|-
| 1980. || Посебан третман || /
|-
| 1980. || Авантуре Боривоја Шурдиловића || Кондуктер Рале
|-
| 1981. || Лов у мутном || /
|-
| 1982. || Сијамци (ТВ мини серија) || Милиционер 1
|-
| 1982. || Сутон || Други радник
|-
| 1982. || Венеријанска раја (ТВ кратки филм) || Жандар
|-
| 1983. || Увоз—извоз (ТВ филм) || Конобар
|-
| 1984. || Варљиво лето ’68 (ТВ мини серија) || Власник кафане
|-
| 1984. || Варљиво лето ’68 || /
|-
| 1984. || Мољац || Радник обезбеђења
|-
| 1984. || Јагуаров скок || Полицајац 2
|-
| 1980 1984. || Позориште у кући (ТВ серија) || Тип из предузећа / Телефониста / Конобар
|-
| 1984. || Нема проблема || /
|-
| 1987. || -{Waitapu}- (ТВ филм)|| Сељак 1
|-
| 1987. || Анђео чувар || /
|-
| 1987. || И то се зове срећа (ТВ серија) || Молер 3
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 (ТВ серија) || /
|-
| 1989. || Вампири су међу нама || Шварцов асистент 1
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е▲
|-
| 1991. || Свемирци су криви за све || /
|-
| 1991. || Глава шећера (ТВ филм) || Жандарм
|-
| 1992. || Танго аргентино || Болничар
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда (ТВ серија) || Бошков школски друг који се угојио
|-
| 1994. || Жеља звана трамвај (ТВ филм) || Политичарев шофер
|-
| 1993 1995. || Срећни људи (ТВ серија)|| Возач у ГСП-у
|-
| 1995. || Све ће то народ позлатити (ТВ филм) || /
|-
| 1998. || Буре барута || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е▲
|-
| 2003. || Сироти мали хрчки 2010 || Специјалац
|-
| 2004. || Пљачка Трећег рајха || Немачки војник у возу
|-
| 2004. || Сан зимске ноћи || /
|-
| 2005. || Звезде љубави || /
|-
| 2005. || У ординацији (ТВ филм) || /
|-
| 2006. || Оптимисти || /
|-
| 2009. || Заувек млад (ТВ серија)|| Инспектор
|-
| 2009. || Медени месец || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е▲
|-
| 2012. || Кад сване дан || Комшија
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци
Рођени 1945.
Умрли 2018.